Prinsesse Elisabeth kan henvise til flere personer:

 Prinsesse Elisabeth af Anhalt (1857–1933) – datter af Hertug Frederik 1. af Anhalt, gift med Storhertug Adolf Frederik 5. af Mecklenburg-Strelitz
 Prinsesse Elisabeth af Danmark (født 1934) – datter af Arveprins Knud af Danmark
 Prinsesse Elisabeth af Belgien (født 2001) – datter af Kong Philippe af Belgien